Kongsted kan henvise til:
 Flere stednavne i Danmark:
 Kongsted (Birket Sogn) – en bebyggelse i Birket Sogn, Lolland Kommune
 Kongsted (Bredstrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Bredstrup Sogn, Fredericia Kommune
 Kongsted (Niløse Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Niløse Sogn, Sorø Kommune
 Kongsted (Kongsted Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Kongsted Sogn, Faxe Kommune
 Kongsted (Køge og Ringsted Kommuner) – en bebyggelse og et ejerlav i Gørslev Sogn og Kværkeby Sogn – Køge Kommune og Ringsted Kommune

 Kongsted (musiker) - en dansk musiker.